Il doppio del torneo di tennis Monterrey Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Alex O'Brien che hanno battuto in finale Richard Matuszewski e John Sullivan 3-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Jared Palmer /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  Daniel Vacek (primo turno)

 Kelly Evernden /  Tommy Ho (primo turno)
 Pablo Albano /  Danilo Marcelino (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1992